Maulwurfsgrille steht für 
 Maulwurfsgrillen (Gryllotalpidae), eine Familie der Heuschrecken
 Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa), häufigste europäische Art dieser Familie